Дюше́с, от  — герцогиня.

 Дюшес — сорт груши.
 «Дюшес» — безалкогольный газированный напиток (лимонад) со вкусом груши дюшес.
 «Дюшес» — название разработанного директором ФГУП «Антидопинговый центр» в России в 2006—2015 гг. Григорием Родченковым коктейля из трёх анаболических стероидов и алкоголя, который по его рекомендации принимали многие спортсмены России, что среди прочего стало причиной российского допингового скандала, дисквалификации ряда российских спортсменов и отстранения от участия в играх легкоатлетической команды России на Летней Олимпиаде 2016, всей команды России на Летней Паралимпиаде 2016 и Олимпийского комитета России на Зимней Олимпиаде 2018.
 Дюшес — шёлковая одноцветная плотная ткань с атласной поверхностью.

Duchess
 Duchess — песня британской рок-группы The Stranglers.

Dutchess
 The Dutchess — дебютный сольный альбом американской певицы Ферги.